est un  genre éteint, connu par un squelette très partiel d'un animal du Crétacé supérieur, qui a d'abord été considéré comme un oiseau primitif, un avialien du clade des Ornithothoraces, puis plutôt comme un ptérosaure ornithocheiroïde. 

Une seule espèce est connue, , décrite en 2002 par David Varricchio, puis re-décrite en 2012 par Federico L. Agnolin et David Varricchio.

Étymologie 
Le nom de genre Piksi est un mot de la langue des indiens pieds-noirs signifiant « gros oiseau » ou « poulet », et le nom d'espèce est composé de deux mots latins barbarus, « étrange » ou « bizarre » et ulna, le « coude ». L'ensemble signifiant « gros oiseau à coude étrange ».

Découverte 
Les fossiles ont été découverts en 1991 par Gloria Jean Siebrecht dans la réserve indienne des Pieds-Noirs dans le comté de Glacier dans le Montana. Il provient de la base de la partie supérieure de la formation de Two Medicine, une formation géologique datée du Campanien (Crétacé supérieur), soit il y a environ  (millions d'années).

Les restes fossiles sont très partiels, se limitant globalement au coude de son aile droite (humérus partiel, radius partiel et ulna partielle).

Description 
La comparaison des fossiles de ce coude avec ceux des oiseaux terrestres indique que P. barbarulna pourrait avoir une taille comparable à celle d'un faisan commun actuel, soit une longueur de  sans la queue, et une envergure de  ou un peu moins. Sa masse pourrait se situer entre .

Paléoécologie 
Les ossements de Piksi ont été découverts dans des argiles silteuses déposées lors d'une phase relativement fraîche du Crétacé supérieur, bien que plus chaude que le climat actuel de la région. L'environnement de dépôt devait être celui d'une plaine inondable, semi-humide à semi-aride, peut-être avec des saisons, une prairie ou brousse dans un climat tropical ou subtropical.

Piksi a vécu avec de nombreux théropodes dont Troodon, des Tyrannosauridae et des Dromaeosauridae. Des troupeaux dOrodromeus, des dinosaures bipèdes herbivores, devaient leur servir de proies. La faune se complétait de mammifères primitifs, de lézards, de grenouilles, mais aucun fossile de poissons n'est connu.

Classification 
La description originale en 2002 n'a guère trouvé d'affinités avec d'autres taxons, si ce n'est qu'il s'agissait probablement d'un
oiseau primitif, un Ornithothoraces basal.
En 2012, F. Agnolin et D. Varricchio réinterprètent Piksi barbarulna, et le décrivent non plus comme un oiseau mais comme un « reptile » volant, un ptérosaure, un membre basal probable du clade des Ornithocheiroidea. 

En 2016, E. Martin-Silverstone et ses collègues notent cependant que l'humérus de Piksi montre des caractéristiques connues chez quelques dinosaures théropodes, mais absentes chez tous les ptérosaures ptérodactyloïdes. L'étude phylogénétique des ptérosaures conduite par Longrich, Martill et Andres en 2018, inclut le genre Piksi dans leur cladogramme ci-dessous. Piksi y est placé en position basale parmi les Ornithocheiroidea au sein des Eupterodactyloidea :

Voir aussi 
 Pterodactyloidea
 Eupterodactyloidea

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Formation de Two Medicine
Taxon fossile décrit en 2002
Paléontologie aux États-Unis